Toumarkin ist der Familienname folgender Personen:

 François Toumarkin, französischer Schauspieler
 Yakov Toumarkin, israelischer Schwimmer und Teilnehmer an den Olympischen Sommerspielen 2012

Siehe auch:
 Tumarkin